Ел Нансе има више значења:

 Ел Нансе (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нансе (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нансе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нансе (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нансе (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику